Вялки — название населённых пунктов:

Россия 
 Вялки — деревня в Раменском районе Московской области.
 Вялки — деревня в Плюсском районе Псковской области.
 Вялки — железнодорожная платформа Казанского направления МЖД в Раменском районе Московской области.